Nuttgens ist der Familienname folgender Personen:

 Giles Nuttgens (* 1961), britischer Kameramann
 Joseph Edward Nuttgens (1892–1982), britischer Glaskünstler
 Patrick Nuttgens (1930–2004), britischer Architekt
 Sandy Nuttgens (* 1964), britischer Komponist

Siehe auch:
 Nüttgens